Lyttelton – miasto w Nowej Zelandii
 Lyttelton – zatoka w Nowej Zelandii